Ciasna est le nom :
 de la gmina de Ciasna, dans le powiat de Lubliniec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Ciasna, chef-lieu de cette gmina